Клинцы́ — город в России, административный центр Клинцовского района и городского округа Клинцы Брянской области.

Население города —  чел. (), с пригородами — 69 909 чел. () (второй по численности населения город Брянской области). Город является торговым и экономическим центром юго-запада Брянской области.

География 
Город расположен на реке Московке (Туросне Картавой), притоке реки Туросны бассейна Днепра, в 172 километрах на запад от Брянска и в 550 км к юго-западу от Москвы, примерно на одинаковом расстоянии (около 60 км) от государственной границы России с Беларусью и Украиной. В 5 км от города проходит автодорога  Брянск — Новозыбков — граница Республики Беларусь.

 Климат
Преобладает умеренно континентальный климат. Зимы длительные и умеренно холодные. Лето тёплое и короткое.

Среднегодовое количество осадков — 530 мм.

История 

Слобода Клинцы была основана в 1707 году крестьянами-старообрядцами (епифановщина). Первым на берегу реки Туросна поселился в 1707 году крестьянин Василий Афанасьевич Клинцов, бежавший из Ко­стромского уезда. Вслед за ним здесь, в лесной чаще, обоснова­лось ещё несколько старообрядцев, скрывавшихся от преследо­вания. Вскоре выросла небольшая слобода. Она получила имя своего основателя.

В 1782 году Клинцы становятся посадом в составе Суражского уезда. В это же время здесь открывается несколько типографий, издававших преимущественно богослужебные старообрядческие книги. Развитие полиграфии способствовало высокой грамотности населения Клинцов.

В 1782—1796 годах Клинцы входят в состав Новгород-Северского наместничества, а в 1796—1802 годах — в Малороссийской губернии. С 27 февраля 1802 года посад Клинцы — в Черниговской губернии, Суражский уезд.

Начиная с 1830-х годов в Клинцах появляется текстильное производство, постепенно ставшее важнейшей отраслью промышленности города. К концу XIX века здесь было сосредоточено более 90 % текстильной промышленности Черниговщины. Город Клинцы называли «Манчестером Черниговской губернии».

Электричество в Клинцах впервые появилось на фабрике И. П. Машковского в 1886 году. По переписи 1897 года в посаде проживало   12 166 жителей, в том числе 2 605 евреев.

В 1900 году посад был электрифицирован, в нём насчитывалось 10 суконных фабрик, три чулочных заведения, 11 кожевенных заводов, два чугунолитейных, один полотняный, один маслобойный, два мыловаренных, три кирпичных завода; несколько отделений различных банков, почта, телеграф, аптека и аптекарский склад, три комиссионных конторы, пять церквей: Вознесенская и Троицкая единоверческие, Петропавловская православная, Покрово-Никольская и Преображенская старообрядческие; три синагоги. За городом находились два старообрядческих монастыря (Красноборский Иоанно-Предтечев монастырь, или «Полоса», и Николо-Пустынский монастырь). В 1916 году в Клинцах начинает выходить своя «Клинцовская газета». Имелась станция железной дороги Клинцы.

В 1918 году по Брестскому договору город находился в составе Украинской народной республики, Черниговская губерния, Суражский уезд. С 11 июля 1919 года — в составе Гомельской губернии РСФСР, Суражский уезд. С 1921 года посад Клинцы становится уездным центром в составе Гомельской губернии.

В 1925 году Клинцы получают статус города. В декабре 1926 года, из расформированной Гомельской губернии в Брянскую губернию был передан Клинцовский уезд. С 14 января 1929 года город Клинцы входил в состав Западной области РСФСР, где был центром Клинцовского округа и Клинцовского района. С 1936 года Клинцы — город областного подчинения. С 19 октября 1937 года город Клинцы входил в Орловскую область, а с 5 июля 1944 года находится в составе Брянской области.

Во время Великой Отечественной войны город был оккупирован нацистскими войсками с 20 августа 1941 года по 25 сентября 1943 года.

В 1986 году территория Клинцов и Клинцовского района пострадала от радиоактивного загрязнения в результате Чернобыльской аварии.

В год трёхсотлетия со дня основания (2007 год) на предполагаемом месте зарождения слободы установлен памятник в виде колокола с изображением семьи основателя города.

С 2016 года в Клинцах ведётся строительство военной базы.

Население

Экономика 

В городе расположены Клинцовский автокрановый завод (входит в тройку крупнейших российских производителей автокранов, с 2008 года помимо автокранов выпускает гусеничные краны), Клинцовский завод поршневых колец, авторемонтный завод, швейная фабрика, трикотажная фабрика, комбинат строительных материалов, велозавод, завод «Метробетон», совместное предприятие мягкой игрушки «Рэббит», силикатный завод, консервный завод, обувная фабрика «Кливия», шпагатная фабрика (одна из трёх в России), ООО «Балтком Юни» (производство молочных продуктов питания). С 1937 года в городе действует Клинцовская ТЭЦ.

Градообразующими предприятиями современных Клинцов являются Клинцовский силикатный завод и Клинцовский автокрановый завод.

Образование, культура и спорт 
Учебные заведения: индустриально-педагогический колледж, технологический техникум, 2 гимназии, 8 общеобразовательных школ.

В городе действует филиал областного краеведческого музея.

Местный футбольный клуб «Клинцы» выступает в чемпионате Брянской области.

Сборная команды города Клинцы по баскетболу является двукратным чемпионом Брянской области.

В городе существует две ДЮСШ («Луч» имени В. Фридзона и ДЮСШ имени В. И. Шкурного), а также художественная и музыкальная школы.

С лета 2019 года Клинцах проходит фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест».

С декабря 2020 года в Клинцах начал работу историко-исследовательский проект «Хроноскоп», целью которого стало изучение и популяризация истории города.

Транспорт 
В городе расположена одноимённая железнодорожная станция Московской железной дороги (на линии Брянск — Гомель).

С автовокзала города автобусы ходят в Москву, Гомель, Брянск, Орёл, Курск, Новозыбков, Смолевичи, Стародуб, Гордеевку, Красную Гору.

Радио 
 87,5 Клинцы FM
 89,0 Радио Рекорд
 104,5 Русское радио

Также в Клинцах можно принимать радиостанции, вещающие из соседней Унечи.

Достопримечательности 

 Здание бывшей ратуши (конец XVIII в.).
 Здание бывшей фабрики Д. С. Черкасского (Черкасова), позже мужская гимназия, позже городской думы (XIX в).
 Здание бывшей женской гимназии (начало XX в).
 Здание бывшей мужской гимназии (начало XX в).
 Здание бывшей школы имени Короленко (начало XX в., сейчас в нём военкомат).
 Храм Спаса Преображения (начало XIX в).
 Дом фабриканта Барышникова (конец XIX в).
 Дом фабриканта Сапожкова (начало XX в).
 Здание купеческого собрания (начало XX в).
 Торговые ряды (гастроном «Московский») (начало XX в).
 Здание бывшей церкви Николо-Пустынского монастыря (начало XX в).
 Дом Шмеленга (XIX в).
 Старые торговые ряды (начало XX в).
 Здание богадельни (начало XIX в).
 Здание Дома советов, по проекту архитектора А. З. Гринберга (1927 — нач. 1930-х).
 Церковь Николая Чудотворца (часовня Вознесенской церкви), нач. XX века.
 Церковь Петра и Павла, по проекту архитектора К. А. Тона (1848 г).
 Бывшее здание казначейства (XIX в).
 Дом Кайданова (XIX в).
 Дом нотариуса Чикилевского (начало XX в).
 Загородный дом «Вьюнки» фабриканта Сапожкова (начало XX в.) с парком (конец XIX в).
 Фонтан «Влюблённые».
Дом на ул. Льва Толстого 1 (начало ХХ в.) первый объект фестиваля Том Сойер Фест - Клинцы

Пенитенциарное учреждение 

В настоящее время, в городе осуществляет свою деятельность исправительная колония № 6 УФСИН России по Брянской области. Разместилось учреждение по улице 2-я Парковая на въезде в посёлок Первое мая.

В 1961 году бывший директор кирпичного завода И. З. Урицкий был утверждён первым начальником колонии. Именно тогда кирпичный завод № 2 был передан в структуры МВД РСФСР. Колония № 6 была создана на базе предприятия. Уже через десять лет производственные мощности колонии стали выпускать 14 процентов кирпича, производимого всей Брянской областью. Также на территории изготавливалась мебель.

В настоящее время кирпичные печи не действуют, а в учреждение развивается деревообрабатывающее производство, выпускаются изделия из металлоконструкций.

Основные виды производственной деятельности: производство деревянной тары, выпуск мебели на металлокаркасе, изделия деревообработки, выпечка хлеба, швейное производство, лесопиление, производство остановочных павильонов.

Города-побратимы 
  Кюстендил, Болгария
  Демре, Турция

Примечания

Ссылки 

 
 Клинцовский портал 
 

Города Брянской области
Районные центры Брянской области
Населённые пункты Клинцовского городского округа